Rio Turismo foi um programa sobre turismo da antiga TV Corcovado, canal 9 do Rio de Janeiro que mostrava as belezas e os pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

História 
A atração teve início em 1987 e foi até 1988, sendo narrada em português por Murilo Néri, em inglês por Malcolm Forest, e em espanhol, por Mário Garcia Guillén.

Um fato curioso é que num dos trechos do programa era mencionado o barco Bateau Mouche, que naufragaria no Réveillon de 1989.

A direção coube a Eduardo Linardi e Beto Nóbrega. Marcos Resende foi o autor e editor.

Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1987
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1988
Programas jornalísticos do Rio de Janeiro
Programas da TV Corcovado
Programas de televisão em língua portuguesa